

Cinema e televisione 
 He Ain't Heavy, He's My Brother – film del 1993 diretto da Peter Chan
 Non mi pesa, è mio fratello (He Ain't Heavy, He's My Brother) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Rizzoli & Isles 
 He Ain't Heavy, He's My Brother – episodio della serie televisiva On Our Own

Musica 
 He Ain't Heavy, He's My Brother – nome alternativo con cui è conosciuto Hollies Sing Hollies, album degli Hollies del 1969
 He Ain't Heavy, He's My Brother – singolo di Kelly Gordon del 1969
 He Ain't Heavy, He's My Brother – singolo degli Hollies del 1969, cover dell'omonimo brano di Kelly Gordon
 He Ain't Heavy, He's My Brother – singolo dei Gotthard del 1996, cover dell'omonimo brano di Kelly Gordon
 He Ain't Heavy, He's My Brother – singolo dei Justice Collective del 2012, cover dell'omonimo brano degli Hollies